Piedmont (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Meurthe-et-Moselle.
 Piedmont (Alabama)
 Piedmont (Californië), een plaats in Alameda County in Californië in de Verenigde Staten.
 Piedmont (Missouri)
 Piedmont (Oklahoma)
 Piedmont (South Carolina)
 Piedmont (West Virginia)
 Piedmont (Verenigde Staten), een plateau-regio in het oosten van de Verenigde Staten
 Piedmontblues, een gitaarstijl
 Piedmont (trein), een treindienst in North Carolina in de Verenigde Staten
ook:
 Piëmont, een regio van Italië